|}

Die Jōetsu-Shinkansen (jap. ) ist eine Hochgeschwindigkeitseisenbahnstrecke der Bahngesellschaft JR East zwischen Tokio und Niigata in Japan.

Geschichte 
Die Jōetsu-Shinkansen wurde in drei Abschnitten eröffnet. Im November 1982 wurde der erste und längste Abschnitt zwischen Niigata und Ōmiya in Betrieb genommen. Die Tōhoku-Shinkansen aus Hachinohe (heute bis Shin-Aomori) wurde fünf Monate früher an den Bahnhof Ōmiya in der Präfektur Saitama angebunden. Drei Jahre später im März 1985 wurden die beiden Shinkansen bis nach Ueno verlängert. Die Jōetsu-Shinkansen bekam damit die gleiche Route wie sein Vorgänger Toki – ein Eilzug zwischen Niigata und Ueno, der bis 1982 existierte. Der dritte Abschnitt wurde wegen Platzmangel nicht wie ursprünglich geplant zum Bahnhof Shinjuku, sondern zum Bahnhof Tokio geführt. Heute ist der Hauptbahnhof der größte Shinkansen-Knotenpunkt in Tokio mit Verbindungen über Shin-Osaka nach Fukuoka, über Amori bis Shin-Hakodate, über Nagano bis Kanazawa und nach Niigata.

Im März 1985 wurde die Zahl der Züge auf der Strecke auf 70 pro Tag erhöht. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h verkehrten Ende der 1980er Jahre 85 Züge pro Tag auf der Strecke. Das 30-jährige Jubiläum feierten die Jōetsu-Shinkansen und die Tōhoku-Shinkansen im Jahr 2012.

Die gesamte Jōetsu-Shinkansen soll bis 2023 für eine Höchstgeschwindigkeit von 275 km/h ertüchtigt werden. Die Bauarbeiten dafür haben im Mai 2019 begonnen.

Im November 2020 kündigte JR East an, dass ab November 2021 auf dem 5,75 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen dem Endbahnhof Niigata und dem Higashi-Niigata Bahnbetriebswerk Autonomes Fahren mit einem speziell ausgerüsteten Zug der Baureihe E7 erprobt werden soll.

Anlässlich des 40. Jubiläums der Inbetriebnahme der Jōetsu- und Tōhoku-Shinkansen wurde im Frühjahr 2022 eine Garnitur der Baureihe E2 in den Originalfarben der Baureihe 200 lackiert. Dieser Retro-Shinkansen ist seit Juni 2022 auf der Jōetsu-Shinkansen im regulären Fahrplaneinsatz.

Name 
Der Name dieser Shinkansen-Linie lautet Jōetsu-Shinkansen. Der Name Jōetsu () bezieht sich nicht auf die Region Jōetsu in der Präfektur Niigata, sondern auf die Endpunkte des zweiten Abschnitts, Jōshu () und Niigata in Echigo (). Beim Bau des dritten Abschnitts kam eine Änderung in Plan, es wurden Namensvorschläge wie Kanetsu-Shinkansen (Region Kantō und Region Echigo) oder Niigata-Shinkansen vorgeschlagen.

Verbindungen und Fahrzeugeinsatz 

Auf der Jōetsu-Shinkansen werden die Shinkansen der Baureihen E2, E4 und E7 eingesetzt.

Aktuelle Verbindungen

Ehemalige Verbindungen

Streckenverlauf und Bedienung 
Die normalspurige Strecke der Jōetsu-Shinkansen verläuft von Tokio nach Niigata. Auf der Jōetsu-Shinkansen verkehrt zwischen Tokio und Takasaki auch die Hokuriku-Shinkansen nach Kanazawa.

Ab Echigo-Yuzawa gibt es eine Stichstrecke, die bis nach Gala-Yuzawa führt. Dieser Streckenabschnitt wird in den Wintermonaten für die Anbindung des Gala-Yuzawa-Skigebietes an Tokio genutzt. In dieser Zeit verkehren auf der so genannten Gala-Yuzawa-Linie zusätzliche Züge zwischen Tokio und Gala-Yuzawa. Verkehrsrechtlich gehört dieser Streckenabschnitt zur Jōetsu-Linie.

Legende: ● = Alle Züge halten; △ = Einige Züge halten; ｜ = kein Halt

Unfälle 
Die einzige Entgleisung auf der Jōetsu-Shinkansen ereignete sich am 23. Oktober 2004, als ein Erdbeben der Stärke 6,8 die Region Chūetsu in der Präfektur Niigata erschütterte. Obwohl im Shinkansen die automatische Notbremse eingeleitet wurde, brauchte der Shinkansen Toki 325 in Richtung Niigata mehr als eine Minute, um zum Stillstand zu kommen. Der Toki 325 entgleiste sodann zwischen den Bahnhöfen Urasa und Nagaoka, wobei es aber keine Personenschäden gab. Zwischen den Aufräumarbeiten kam es zu Nachbeben bis zur Stärke 5.

Weblinks

Einzelnachweise 

Shinkansen
Schnellfahrstrecke in Japan
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Tokio
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Saitama
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Gunma
Verkehrsbauwerk in der Präfektur Niigata
East Japan Railway Company